Das Dameneinzel (Rollstuhl) der US Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Diede de Groot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2022